Lunda (llengua), llengua nigerocongolesa de la família bantu 
 Lunda (thikana). thikana de Mewar
 Lunda, gènere d'ocells vegeu fraret crestat
 Lunda, membre dels lundes
 Lunda-Nord  o Lunda-Norte , província del nord-est d'Angola 
 Lunda-Sud  o Lunda-Sul , província de l'est d'Angola 
 Imperi Lunda